Кхалиаджури:

 Кхалиаджури — город на северо-востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Кхалиаджури — подокруг на северо-востоке Бангладеш в составе округа Нетрокона.